Skuespilleren kan henvise til:

 Skuespilleren (film fra 1913) – stumfilm fra 1913 instrueret af ubekendt
 Skuespilleren (film fra 2004) – dansk kortfilm fra 2004 instrueret af Lars Pedersen
 Skuespilleren (kortfilm) – dansk kortfilm fra 1908 instrueret af ubekendt